Brian Olsen – calciatore faroese
 Brian Olsen – artista marziale misto statunitense